French Open 2011 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner. Det er den 110. udgave af French Open og den anden Grand Slam-turnering i 2011. Den bliver spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 17. maj – 5. juni 2010. Francesca Schiavone er forsvarende mester i damesingle, mens Rafael Nadal er det i herresingle.

Den eneste danske deltager i seniorrækkerne er Caroline Wozniacki, som deltog i damesingleturneringen, hvor hun var topseedet. Hun tabte imidlertid allerede i 3. runde til Daniela Hantuchová.

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 

 French Open    

2011
WTA Tour 2011
ATP Tour 2011